Zorn kan verwijzen naar:
 Anders Zorn
 John Zorn
 Max Zorn, Duits-Amerikaanse wiskundige
 Wim Zorn
 Zorn (rivier), rivier in Elzas-Lotharingen, zijrivier van de Moder